Die letzte Schlacht ist der Titel mehrerer Filme:
 Die letzte Schlacht (2005) (OT: Die letzte Schlacht), beschäftigt sich mit den letzten Kriegstagen 1945.
 Die letzte Schlacht (1965) (OT: Battle of the Bulge), beschäftigt sich mit der Ardennenoffensive.
 Die letzte Schlacht (1978) (OT: Go Tell the Spartans) spielt während des Vietnamkrieges. 
 God’s Army – Die letzte Schlacht (1995) (OT: God's Army) ist ein Thriller, in dem es um den uralten Kampf zwischen abtrünnigen und gottestreuen Engeln geht.
 1920 – Die letzte Schlacht (2011) (OT: 1920 Bitwa warszawska) handelt von der Schlacht bei Warschau (1920).